Jackson, semnificând fiul lui Jack ("Jack's son", care prin contractare a devenit Jackson), este un nume frecvent de familie din arealul de vorbire al limbii engleze, care se poate referi la

 Jackson (nume de familie)

Denumiri geografice

Comitate din Statele Unite 

 Vedeț pagina de dezambiguizare Comitatul Jackson

Localități din Statele Unite ale Americii 

 Jackson, statul 
 Jackson, statul 
 Jackson, statul 
 Jackson, statul 
 Jackson, statul 
 Jackson, statul 
 Jackson, statul 
 Jackson, statul 
 Jackson, statul 
 Jackson, statul 
 Jackson, statul 
 Jackson, statul 
 Jackson, statul 
 Jackson, statul 
 Jackson, statul 
 Jackson, statul 
 Jackson, statul 
 Jackson, statul 
 Jackson, statul

Alte locuri geografice 

 Jackson Falls, cădere de apă pe Elogn, afluent al Nilului
 Mount Jackson, Antarctica, cu altitudinea de 4.190 m
 Mount Jackson, din Statele Unite
 Fort James Jackson, fort costal lângă Savannah, statul 
 Fort Jackson (New Orleans), fort de coastă lângă New Orleans, statul  , 
 Jackson Lake, lac în Parcul Național Grand-Teton, statul 

Nume proprii